

Intelligens épületek elosztott intelligenciával 
Épületek vezérlése lehetséges elosztott intelligencia, vagy paraméterezhető rendszerek segítségével is.

Hogyan is valósul ez meg?

Az ábrán jól látható, hogyan tud elosztott módon működni a rendszer. Minden elem önmagában működőképes, de távvezérelt módban is képes működni. A távvezérlést bármelyik elem kezdeményezheti. A programvezérlés, processzor, mikrokontroller, PLC, PC stb. látja el, tárolt program segítségével, de autonóm eszközként. A rendszer annyit tud, amennyit a program fejlesztő eszköze lehetővé tesz és amit ebből a programozó kihasznál, de a rendszer jó hibatűrő képességekkel rendelkezik. Léteznek a kizárólag paraméterezhető rendszerek is, amik szintén hasonló felépítéssel bírnak, de nem szabadon programozhatóak, csak kötött paraméterek mentén lehet fix működési módokat választani.

Részletesebben:

Elosztott intelligenciát tartalmazó eszköz lehet 

 PC - közvetlen perifériákkal
 PLC - közvetlen perifériákkal (például kompakt PLC-k)
 Mikrokontroller, vagy mikrokontrollert tartalmazó hardver  - közvetlen perifériákkal
 Mikroprocesszor, vagy mikrokontrollert tartalmazó hardver  - közvetlen perifériákkal
 Okos eszköz (okostelefon, tablet) - közvetlen perifériákkal
 IPC - közvetlen perifériákkal
 TPC - közvetlen perifériákkal
 HMI - közvetlen perifériákkal
 Egyéb

Végrehajtó, I/O készülék ennél a rendszernél az intelligenciát tartalmazó eszközzel egybe van építve 

 Digitális be és kimenetekkel(8, 16, 32 bit stb.)
 Analóg be és kimenetekkel:
 Hőmérő bemenet ellenállás hőmérőről Pt100, Pt 1000 stb.
 0-5V-os, 0-10V-os (8, 10, 12, 16 bites felbontással)
 4-20mA-es
 Analóg kimenet
 Fázishasításos kimenet (például fényerőszabályzók, motor fordulatszám szabályzók)
 Frekvenciaváltó kimenet
 Feszültség kimenet 0-5V-os, 0-10V-os
 Áram kimenet 4-20mA-es
 PWM

Az elosztott intelligenciájú készülékek jól áttekinthetőek megfelelő SCADA rendszeren át. Sok esetben ehhez C szervert kell írni, ezen keresztül látható a rendszer összes folyamata adatbázis formájában, ami azután jól vizualizálható, akár alaprajzos, vagy szimbólumos ábrák segítségével. Azonban itt önálló döntési egységekként érhetőek el. Egy-egy egység kiesésekor nem áll meg a teljes rendszer, csak kiesik a funkciója. Azonban mivel sokkal kisebb egységekre van felbontva, könnyebb pótolni a tipizált egységeket. Ilyen tipizált egységekből áll például a magyar fejlesztésű Nective System. A rendszer elosztott intelligenciájú eleme a Nective Light. A Nective System érdekessége, hogy a mesterséges intelligencia irányában történik a rendszer fejlesztése. Azaz  a készülékek és a rendszer működéséhez nincs szükség egyedi, működtető programra, azaz a rendszer programozómentes. A SCADA felületet jelenleg a Nective applikáció jelenti, amihez a rendszerelemek feladatuknak megfelelően csatlakoznak:

- Kapcsolt világításvezérlés

- Fényerőszabályzott világításvezérlés és RGB, RGBW vezérlés

- 1 illetve 2 nyomógombos redőnyvezérlés

- 1 és kétszárnyú kapuk vezérlése

- Fűtés és hőszivattyúvezérlés

- Garázsajtók vezérlése, medencevezérlés

- Dugaljak és szenzorok vezérlése.

A rendszer képes világítástechnika, gépészeti automatika és légtechnikai rendszerek vezérlését ellátni. Az applikáció is önépítő, azaz mindig csak annyi rendszerelem jelenik meg benne, amennyi a teljes rendszerben található, ahhoz CAN buszon csatlakoztatva van.

A rendszerhez csatlakoztathatóak termosztátok hőmérők, fénymérők, szélmérők. Ezek szabványos MODBUS csatolófelületűek, hitelesített és kalibrált, SI-mértékegységben adják át a mért paramétereiket a rendszernek.

Források 
 

Informatika